Интендант e титла (; , , произход от латинската дума intendere – „насочване на стремежа си към нещо“), използвана в различни страни и епохи от тяхната история.

Интендант може да се отнася до:

 ръководителят на културно учреждение (особено в немскоговорещите страни), виж Интендант (култура)

 старши френски чиновник, ръководител на интендантство () (т.е. данъчен район в административното деление на Франция по време на Стария ред допреди Френската революция през 1789 г.); той е пряк представител на края в поверения му район и може по всяко време да бъде отстранен от длъжност само от краля.

 ръководител на интенданство () – висш испански колониален чиновник. Бурбоните въвеждат това административно деление в Испания и в испанските колонии в Южна Америка по образец на Франция.
 политик или административен служител в Южна Америка, вижте Интендант (Южна Америка)

 най-висшият ръководител на военен административен орган, виж Главно интендантство.